Степан Данилов:
 Данилов, Степан Николаевич (1888—1978) — советский химии-органик, доктор наук.
 Данилов, Степан Павлович (1909—1945) — генерал-майор авиации РККА, Герой Советского Союза.
 Данилов, Степан Степанович (1876—1939) — большевик, глава Костромы, член Реввоенсовета, член ВЦИКа.